Черезоле-Реале () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 158 человек (2008 г.), плотность населения составляет 2 чел./км². Занимает площадь 98 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0124.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, чудотворец.

География 
Коммуна расположен в 50 километрах к северо-западу от Турина в долине Орко, на границе с Францией.

Граничит с муниципалитетами: Бонневаль-сюр-Арк (Франция), Гроскавалло, Ноаска, Рем-Нотр-Дам, Валь-д'Изер (Франция) и Вальсаваренш.

История 
Первые известные сведения о Черезоле относятся примерно к 1000 году, когда местность была подарена императором Отто III епископу Верчелли.

В XIV веке территория перешла к семье Вальперга (1338 год). Несколько лет спустя, в Канавезе вспыхнуло восстание Тукини.

В 1794 году жители Церезоле отвергли французских республиканцев, пытавшихся вторгнуться на территорию после того, как те поднялись на холм Галисии.

Главным сооружением на территории коммуны является большая плотина, построенная в 1925-1931 годах Туринским электрическим управлением.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики